Adam Świtalski (1894-1952) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Albin Świtalski (1836-1923) – powstaniec styczniowy, urzędnik c. i k.
 Jan Świtalski (1912-1999), krótkofalowiec, żołnierz AK
Jan Świtalski (-2015), dyrektor Collegium Gostomianum w Sandomierzu
 Jan Świtalski (1994-), siatkarz
 Karol Świtalski (1902-1993) – polski duchowny luterański 
 Kazimierz Świtalski (1886-1962) – polski polityk, premier, Marszałek Sejmu
 Łukasz Grzywacz-Świtalski (1899-1985) –  żołnierz ZWZ , AK , działacz społeczny w okresie PRL
 Mariusz Świtalski (ur. 1962) – polski przedsiębiorca
 Michał Maria Świtalski (1900-1957) – polski żołnierz i działacz niepodległościowy
 Piotr Świtalski (ur. 1957) – polski dyplomata 
 Stanisław Świtalski (1890-1939) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Tomasz Świtalski (ur. 1958) – polski saksofonista
 Władysław Świtalski (1875-1945) – duchowny katolicki, profesor, rektor Akademii Państwowej w Braniewie